Chueca bezeichnet:
 Chueca (Madrid), ein Stadtteil von Madrid
 Chueca (Toledo), eine Gemeinde in der Provinz Toledo, Spanien

Chueca ist der Familienname folgender Personen:
 Federico Chueca (1846–1908), spanischer Pianist und Komponist
 Fernando Chueca Goitia (1911–2004), spanischer Historiker und Vertreter der spanischen Architektur